Тамарін Танасугарн була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Анастасія Родіонова в першому колі.Жустін Енен виграла титул, у фіналі перемігши Андреа Петкович з рахунком 3–6, 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 

2010
UNICEF Open, жінки, одиночний розряд